Keep Cool peut faire référence à :
 Keep Cool, un film chinois, réalisé par Zhang Yimou, sorti en 1997 ;